Queril d'Atenes, poeta tràgic atenenc.
 Queril (esclau), esclau del poeta còmic Ecfàntides.
 Queril de Samos, un poeta èpic grec.
 Queril de Iasos, poeta èpic grec.